Bo Gunnar Eriksson, född 14 december 1948 i Solna, är en svensk barnskådespelare.

Filmografi  

Svenska barnskådespelare
Män
Födda 1948
Levande personer
Personer från Solna